39-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с января по май 1977 года с участием 13 команд. Чемпионский титул в 13-й раз в своей истории выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 13 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе. 8 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в два круга с учётом очков, набранных на предварительном этапе. В число участников турнира высшей лиги включён обладатель Кубка СССР для команд Сибири и Дальнего Востока новосибирский «Кировец».

5 худших команд предварительного этапа провели двухкруговой турнир за 9—13-е места также с учётом очков, набранных на предварительной стадии. Две худшие команды (за исключением «Кировца») покидают высшую лигу.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

За 9—13 места  

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

«Джинестра» и «Буревестник» покидают высшую лигу. Их меняет победитель турнира 1-й лиги подмосковный МОПИ. Решением Федерации волейбола СССР «Кировец» как победитель розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока сохраняет место в высшей лиге.

1-я лига 
 1. МОПИ Московская область
 2. ТТУ Минск
 3. «Политехник» Челябинск
 4. АДК Алма-Ата
 5. «Спартак» Омск
 6. «Буревестник» Фрунзе
 7. «Локомотив» Донецк
 8. «Буревестник» Тбилиси
 9. «Флора» Таллин
 10. СКИФ Ереван
 11. «Динамо» Каунас
 12. «Молдова» Кишинёв

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Людмила Аксёнова, Лариса Андронова, Лариса Берген, Людмила Борозна, Л.Васько, Нина Мурадян, Роза Салихова, Нина Смолеева, Марина Слепнёва, Татьяна Сорокина, Татьяна Третьякова, Людмила Щетинина, Зоя Юсова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 ЦСКА: И.Абалихина, Ирина Беспалова, Ольга Вербова (Хохлова), Людмила Гуреева, О.Каюмова, О.Лещенко, Галина Мячина, Е.Потапова, Наталья Родзевич, Н.Селяхетдинова, Л.Скамьева, Людмила Чернышёва. Тренер — Мирон Винер.

 «Уралочка» (Свердловск): Елена Андреюк, Ирина Колодяжная, Лидия Логинова, Н.Морозова, Светлана Никишина, Надежда Радзевич (Зезюля), Наталья Разумова, Т.Савченко, И.Сватикова, Ольга Соловова, Ольга Шардакова. Тренер — Николай Карполь.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1977 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1977 году